Diego Alcalá ist der Name folgender Personen:

* Diego de Alcalá (auch Didacus von Alcalá; um 1400–1463), spanischer Franziskaner und Missionar, siehe Didakus
 Diego Alcalá (Schauspieler) (* 1983), argentinischer Schauspieler und Moderator